Carl Joseph Anton Mittermaier (1787-1867), juriste, professeur, éditeur et homme politique allemand ;
 Rosi Mittermaier (1950-2023), skieuse alpine allemande ;
 Evi Mittermaier (1953-) skieuse alpine allemande.